Le mot conserve peut avoir différentes significations selon le contexte :
 Conserve désigne, en alimentation :
 L'action de conserver un aliment (« mettre en conserve ») et l'état de ce qui est conservé (ex. : légume « en conserve ») ;
 Le procédé qui permet de conserver (ex. : l'appertisation) ;
 L'aliment qui est conservé (ex. : conserve de poisson, de viande, de fruit).

 De conserve est une locution qui signifie « aller dans la même direction » dont l’origine vient de la navigation (« naviguer de conserve » se dit de deux ou plusieurs navires suivant le même itinéraire) : deux navires voyagent de conserve lorsqu’ils sont à la même hauteur et se dirigent vers le même cap. Chacun peut ainsi servir — secourir — l’autre navire. Penser « de conserve » exprime — sur le mode métaphorique — la similitude d’intention, de direction dans la pensée. Ne pas confondre avec l’expression « de concert » qui signifie avec entente, accord pour parvenir à une même fin.